Mínimos puede hacer referencia a:

Un concepto matemático:
Mínimo
Mínimos cuadrados

Una orden religiosa:
Orden de los Mínimos
Convento de los Mínimos

Un concepto propio de las relaciones laborales durante una huelga:
Servicios mínimos